Панкратовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Панкратовичи — деревня в Клецком районе Минской области.
 Панкратовичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.